Boutet oder Boutet de Monvel ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Françoise-Hippolyte Boutet (1779–1847), bekannt als Mademoiselle Mars, französische Schauspielerin
 Bernard Boutet de Monvel (1884–1949), französischer Maler und Illustrator
 Frédéric Boutet (1874–1941), französischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Jacques Marie Boutet (1745–1812), genannt Monvel, französischer Schauspieler und Komödiendichter
 Louis Boutet de Monvel (1941–2014), französischer Mathematiker
 Louis Maurice Boutet de Monvel (1851–1913), französischer Zeichner, Maler und Illustrator
 Patrick Boutet (* 1951), französischer Gerätturner
 Pierre Boutet (1925–2010), kanadischer Sänger (Tenor)
 Richard Boutet (1940–2003), frankokanadischer Filmregisseur
 Yves Boutet (1936–2021), französischer Fußballspieler